Chardonnay
Chenin Blanc
Pinot Blanc